

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Wilczkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski 
 Wilczkowice – część wsi Mazew w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna
 Wilczkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Wilczkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice 
 Wilczkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Brzeszcze 
 Wilczkowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce

Zobacz też 
 Wilczkowice Dolne, Wilczkowice Górne